«Мада́м Бовари́» () — французский драматический фильм режиссёра Жана Ренуара, снятый в 1933 году. Фильм создан по одноимённому роману Гюстава Флобера, является второй его экранизацией. Картина вышла в прокат в 1934 году, но не имела успеха, ни у публики, ни у критиков.

Сюжет 
Действие фильма начинается в июле 1839 года на ферме Берто, недалеко от Руана. Сельский врач Шарль Бовари посещает своего пациента папашу Руо, сломавшего ногу. Он проживает на ферме вместе со своей дочерью Эммой. Шарль с удовольствием общается с идеалистически настроенной девушкой, получившей хорошее образование. Она хотела бы жить в более благородной и романтической эпохе, а не довольствоваться прозаической жизнью в деревне среди кур и свиней. 

Жена Элоиза Бовари не одобряет увлечения своего мужа и ревнует его к Эмме. Она жалуется свекрови, но та говорит, что она не оправдала её надежд, которые на неё возлагались перед свадьбой и прежде всего в материальном плане. В это время заходит Шарль и его жена обращается к нему, чтобы он встал на её сторону в споре. Он просит мать, чтобы она не расстраивала его жену, так как она серьёзно больна. Оставшись наедине жена умоляет Шарля больше не появляться на ферме Берто, что он ей клятвенно обещает. 

Через некоторое время жена Шарля скоропостижно умирает. На её похоронах он произносит: «Всё-таки она меня любила». Он продолжает посещать семью Руо и однажды, получает от её отца одобрение на брак с Эммой.￼  

После свадьбы молодожены проживают в доме Шарля, где также осталась жить и его мать. Эмма Бовари занимается хозяйством, а также рисованием и игрой на пианино. ￼Она мечтает посетить Италию и увидеть полотна великих мастеров. Муж восхищается её художественными занятиями и старается всячески её баловать. Он покупает ей дорогой шарф, приобретения которого она хотела отказаться, а также двухместную коляску, хотя сам посещает пациентов верхом на лошади. Эмма в восторге от коляски и они тут же отправляются на прогулку, она мечтает о более благородной жизни. 
У Эммы не складываются отношения со свекровью, которая корит её за расточительность, стремлении вести образ жизни несоответствующий уровню доходов простого сельского врача: «Богатство копится понемногу, а исчезнуть может в один момент». Эмма возражает, что Шарль счастлив быть с ней и ценит их дом. Мать Шарля также намекает на то, что Эмма легкомысленна и увлечена молодым человеком, который посещает их дом. Эмма возмущена и требует, чтобы свекровь немедленно ушла, но в этом момент входит Шарль и становится свидетелем этой сцены. Он просит Эмму извиниться и обещает, что его мать уедет из их дома. В ответ Эмма, скрепя сердце, произносит несколько извинений и в ярости уходит к себе в комнату. Эмму начинает тяготить прозаичность их жизни, круг общения мужа и их гостей. Среди его друзей выделяется аптекарь Омэ, для которого вполне естественно произносить банальнальные сентенции с видом знатока знающего всё на свете.  

Позже супруги Бовари случайно встречаются с маркизом де Вобьессаром, которого Шарль ранее лечил. Аристократ просит представить его Эмме, после чего приглашает их обоих к себе на бал. Это предложение очень обрадовало Эмму возможностью показаться в обществе, а также выгодами, которые от таких связей могут способствовать карьере мужа. Она предполагает, что повышение статуса мужа и более богатая клиентура,  поможет им переехать в Руан.   

На балу Эмма счастлива, а Шарль чувствует себя неудобно находясь в непривычной обстановке. Он думал потанцевать с Эммой, но она отказывается и вальсирует с незнакомцем, который посмеивается над её мужем не находящего себе места во время танцев.

В ролях

Создание 
Сценарий фильма был создан при активном участии Жана Ренуара по роману «Госпожа Бовари» Гюстава Флобера. Съёмки проходили в 1933 году в студийных павильонах в Бийанкуре, а натурные кадры были сняты в нормандских городах Руан, Рис, Лион-ла-Форе и их окрестностях. По воспоминаниям Ренуара, во время съёмок фильма в их коллективе царила дружественная атмосфера, а жизнь в нормандском провинциальном городке Лион-ла-Форе «заставила нас забыть о всех повседневных заботах». По словам Ренуара: «Благодаря моей склонности работать с друзьями, я во время съёмок жил словно в каком-то упоении интимной близостью». В съёмочную группу, которую Ренуар характеризует как «семья», входило много его друзей. Среди них, в частности, был его брат Пьер Ренуар, актриса Валентина Тессье, которая для режиссёра была как «сестра», его близкий друг и ассистент Жак Беккер, его гражданская жена монтажёр Маргарита Ренуар. Каждый вечер после съёмок они проводили вместе с продюсером фильма Гастоном Галлимаром. 

К созданию музыки фильма был привлечён композитор Дариюс Мийо, для которого эта работа фактически была первой в звуковом кинематографе. Композитор вспоминал, что на прослушивание созданной им музыки, во время визита «инквизиторского типа», пришли продюсер и режиссёр, желая узнать, что он написал для их фильма: «Сдержанное поведение Ренуара и Галлимара прекрасно показало их недоверие ко мне. Однако, несмотря на их не очень вежливое молчание, я думаю, они успокоились, так как больше не появлялись». По воспоминаниям композитора, музыку к кинофильму он сочинял во время продолжительной болезни, и её запись производилась, когда он ещё болел. Его привезли на студию, где он целый день проработал в киноаппаратной вместе со звукорежиссёром. Дирижировал партитурой Роже Дезормьер, который до этого уже имел значительный опыт работы в сфере киномузыки. Позже Мийо на основе этого музыкального сопровождения, создал серию пьес для любительского музицирования, назвав её «Альбом мадам Бовари» (). В фильме также звучит музыка из оперы «Лючия ди Ламмермур» Гаэтано Доницетти.

Прокатная версия фильма имеет 3200 метров, но первоначальный, неурезанный вариант (близкий к тексту диалогов и сцен романа) был в полтора раза длиннее и его длительность составляет три часа. 

Премьера фильма прошла 4 января 1934 года в парижском кинотеатре Сине-Опера.

Критика 
Фильм не был принят ни критикой, ни зрителями и в прокате потерпел коммерческий провал. По мнению историка кино Жоржа Садуля, после того, как фильм Ренуара «Сука» провалился в прокате, режиссёр вновь был вынужден приступить к съёмкам коммерческого кино, в результате чего были сняты такие малохудожественные фильмы как «Ночь на перекрёстке» и «Шотар и Компания». Как отмечает Садуль, «Мадам Бовари» провалилась в прокате, но не совсем заслуженно. Некоторые критики писали, что Жан Ренуар решил экранизировать роман Флобера с целью воспроизвести на экране провинциальный французский пейзаж, в духе импрессионистских картин его отца Огюста Ренуара, но сам режиссёр это отрицал, предпочитая отшучиваться по этому поводу, в частности утверждая, что ему захотелось снять своего брата в качестве врача производящего операцию хирургическим инструментом прошлого века. Ренуар также указывал, что его неудача в этом фильм была вызвано тем, что он слишком детально пытался представить на экране атмосферу и сюжет романа, но если бы ему позже представилась возможность снять новую версию адаптации книги, то он ограничился бы только её окончанием, показав любовь Эммы к Родольфо, момент когда она запутывается в личных делах, что приводит к трагической развязке.  

Киновед и теоретик кино Андре Базен, размышляя об экранизации литературной классики, приводит этот фильм, наряду с картиной «Загородная прогулка», в качестве примера того, что кинематограф в целом может подняться до уровня литературы,— имея в виду, что Ренуар в гораздо большей степени «соблюдает верность духу, нежели букве первоисточников»: «В этой верности нас больше всего поражает то, что она парадоксальным образом совмещается с полнейшей независимостью. Оправданием Ренуару служит его гениальность, равнозначная гениальности Флобера и Мопассана. В итоге мы видим феномен, который можно сравнить с бодлеровским переводом Эдгара По». С другой стороны, Базен приводит этот фильм, как пример неудачного выбора Ренуаром актёрского состава. По его мнению, трудно представить большую нелепость, чем выбор Валентины Тессье на роль Эммы Бовари, так как продолжительность драматического развития её образа предполагает выбор актрисы молодой, но при этом достаточно опытной «чтобы мало-помалу „состариться“»: «Валентина Тессье была персонажем конца романа, возраст и фигура не позволяли ей внушить нам веру в её девственность и, уж во всяком случае, в юность Эммы. У Ренуара этот персонаж физически не стареет на протяжении всего действия». Этот парадоксальный выбор режиссёра, известного своими близкими отношениями с актёрами, умеющего создать непринужденную обстановку на съёмочной площадке и добиться от исполнителей органичной игры, Базен объясняет особенностями характера и режиссёрским почерком Ренуара, который, по его мнению, скорее способен внести изменения в сценарий, с целью «обосновать свой выбор, чем отказаться от актёра, приглянувшегося ему вопреки очевидности». Однако Эрик Ромер не совсем согласен с такой точкой зрения и рассматривает образ созданный Валентиной Тессье более позитивно. По мнению французского режиссёра, в этой картине Ренуар отказался от детального воссоздания образов романа, сумел представить их такими, какими они стали в последующем восприятии и стремился показать их такими, чтобы помочь этим антиромантическим героям навсегда оторваться от литературной основы в «соответствии с лишь наполовину сбывшимся желанием их автора», напоминая, что в прокат вышла урезанная версия ленты. Ромер замечает, что для Ренуара «боваризм» является одной из форм сомнения, сформулированного позднее Камиллой в фильме «Золотая карета»: «Где начинается комедия? Где кончается жизнь?». Также и мадам Бовари искренна в своих чувствах, даже когда «ломает комедию, и ломается даже в минуты величайшей искренности». По мнению Ромера, в этом персонаже картины: «всё надуманное, сделанное, за исключением того, что по самой своей природе не поддается подделке,— плоти или взгляда, которые не могут лгать, во всяком случае перед камерой». Тот же автор, отмечая, что великолепная игра Валентины Тессье: «это лишь уверенная демонстрация „приёмчиков“, авторство которых можно приписать её героине», а актёры Пьер Ренуар и Макс Дирли следуют за ней «на почтительном расстоянии». 

По наблюдению критика И. И. Лищинского, темы и образы книги, при всех выдающихся качествах романа Флобера, режиссёра фильма видимо не совсем заинтересовали, несмотря на наличие всех хрестоматийных книжных сцен, присутствующих в ленте: «С первоисточником он обращается почтительно, но холодно». По мнению того же автора, экранизация романа, действие которого происходит век назад не вызвали у Ренуара надлежащего отклика, в связи с его постепенным обращением к вопросам современной жизни: «Теперь он хочет общения с действительностью без помощи посредников. В 1934 году для Ренуара не было связей между прозой Флобера и его собственными настроениями».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Лепроон, Пьер. Современные французские кинорежиссёры. — М.: Издательство иностранной литературы, 1960. — 698 с.

Ссылки 

 

Фильмы Жана Ренуара
Фильмы на французском языке
Фильмы по алфавиту
Фильмы 1933 года
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Гюстава Флобера
Фильмы Франции 1933 года